Claude Brousson (1647-1698), avocat français, 
 Jean-Jacques Brousson (1878-1958), écrivain français.